La temporada 1978-1979 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar el Reial Madrid amb 47 punts. Johann Krankl, del FC Barcelona, en va ser el màxim golejador amb 29 gols.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Resultats finals 
 Lliga de Campions: Reial Madrid
 Recopa d'Europa: FC Barcelona com a campió vigent, Valencia CF com a campió de la Copa del Rei de futbol
 Copa de la UEFA: Atlètic de Madrid, Sporting de Gijón, Real Sociedad
 Descensos: Celta de Vigo, Racing de Santander i Huelva
 Ascensos: AD Almería, Málaga CF i Betis

Màxims golejadors

Notes

Referències 

1978
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola